Соревнования в спортивной гимнастике в абсолютном многоборье среди мужчин на Летних Олимпийских играх 2000 года состоялись 16 и 20 сентября в спорткомплексе «Сидней СуперДом». Из 53 гимнастов, участвовавших в квалификации, 36 лучших пробились в финал 20 сентября. Каждая страна могла выдвинуть не более трёх гимнастов в финале.

Чемпионом игр стал Алексей Немов из России, серебряным призёром — китаец Ян Вэй, бронзовым призёром — Александр Береш.

Результаты

Ссылки 
 Результаты на Gymnasticsresults.com